Флаг Бутурли́новского муниципального района Воронежской области Российской Федерации.

Описание 
«В правой части от древка полотнища, перенесённый из герба в рисунок флага в зелёном щите золотой жезл с орлиными крыльями, обвитый двумя золотыми же змеями. В золотой главе выходящий лазоревый орёл, увенчанный золотой короной».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба района. Символы и аллегории совпадают с идеей герба.

Поселение возникло в 1740 году после пожалования земли генерал-фельдмаршалу А. Б. Бутурлину на небольшой речке Осеред. В честь данного события данное поселение стали именовать Бутурлиновка. Местные ремесленники славились далеко за округой своим мастерством. О данном трудолюбии напоминает в гербе торговый жезл успехи жителями успешной торговли, и имеет в искусстве выполнения мастеровыми художественные формы. Не даром мастеровые славились далеко за пределами края выделенными шкурами, которые символически рассказывают о центре кожевенного производства.

Основоположник советской власти В. И. Ленин в своей работе «Развитие капитализма в России» писал: «…дворов 3681, из них 2383 не занимаются земледелием. Жителей более 21 тыс. чел. Дворов с грамотными 53 % против 38 % по уезду…» из приведённой цитаты ясно, более половины трудоспособного населения из века в век тянутся к знаниям, недаром в герб включено зелёное поле являющие символом культуры, процветания, преданности земле.

Золото благородного металла в геральдике символизирует о богатстве, величии, благородстве. Нельзя не заметить историческое верховенство жителей, так в 1766 году смело поднялись за свою свободу против крепостного права и упорно шли к поставленной цели. В 1842 году добились свободы, вышли из крепостной зависимости, согласившись в течение 37 лет выплачивать выкупную сумму в размере двух миллионов рублей. Пройдет время и в учебниках мы сможем прочитать о Первом опыте выдачи кредита.

В гербе показан восходящий лазоревый орёл символизирующий развитие и процветание, чистые помыслы, преданность идеалам во имя будущего. Славилась слобода кузнецами ежегодно «…перерабатывали они по 30 тыс. пудов железа, изготовляя из него различные земледельческие орудия труда…», так в одном из писем писал И. А. Бутурлин сумевший наладить производство спиртового завода, обуви. Лазоревый цвет в геральдике символизирует чистоту, мудрость, непорочность, все перечисленные качества присущи многим жителем благодатной земли.

Примечания 

Флаги с изображением коронованного орла
Флаги с изображением кадуцея